Плахтій — українське прізвище. Видатні носії цього прізвища:

 Віктор Плахтій — генерал-майор, начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.) — військовий комендант (місто Київ).
 Дарія Плахтій — українська акторка театру та кіно.
 Купріян Плахтій — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року
 Максим Плахтій (1979 р.н.) — український підприємець і громадський діяч у галузі інформаційних технологій.